048  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Hradec Králové, nella Repubblica Ceca